Везе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70551.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 35 км севернее Безансона, в 23 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река . Около половины территории коммуны занято лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 189 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 112 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 81 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 81 активных жителей работали 71 человек (39 мужчин и 32 женщины), безработными было 10 (3 мужчины и 7 женщин). Среди 31 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1785 год). Исторический памятник с 2009 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона